Ticket to Ride, a Beatles együttes dala
 Ticket to Ride, népszerű társasjáték
 Ticket to Ride, Gwen Guthrie énekesnő albuma
Ticket To Ride, (TTR) a freestyle snowboard világsorozat (jelenleg World Snowboard Tour) eredeti elnevezése